Сурен Бабкенович Шаумциян — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1928 году в Баку. Член КПСС.

Выпускник Бакинского политехнического института. С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—1996 гг. — мастер цеха, начальник смены, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель директора, директор завода/генеральный директор производственного объединения «Дагдизель»

Лауреат Государственной премии СССР.

Заслуженный машиностроитель РСФСР.

Умер после 2005 года.

Ссылки 
 Саркисян А. Е. Армяне — военные ученые, конструкторы, производственники и испытатели XX века. Т. 3. — Ер.: «Амарас», 2005. — С. 220.

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС